Tohi est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes d'oiseaux de la famille des Emberizidae connues aussi sous le nom de bruants ou autres. Tohi est aussi à la base de plusieurs noms normalisés ou de noms communs créés pour la vulgarisation scientifique en français.

Dans un langage doualais (Cameroun) ancestral "Tohi" veut aussi dire : la grâce, l'espérance ... (voir sources africaines spécialisés)

Noms en français et noms scientifiques correspondants

Noms normalisés 
Liste alphabétique des noms normalisés du CINFO (màj 2009) et Avibase, en regard du nom scientifique valide reconnu par la classification de référence (version 2.7, 2010) du Congrès ornithologique international.
 Tohi à bec fort – Atlapetes crassus
 Tohi à bec jaune – Arremon flavirostris
 Tohi à bec orange – Arremon aurantiirostris
 Tohi à calotte blanche – Atlapetes albinucha
 Tohi à calotte fauve – Aimophila ruficeps
 Tohi à calotte rousse – Atlapetes pileatus
 Tohi à collier – Pipilo ocai
 Tohi à cuisses jaunes – Pselliophorus tibialis
 Tohi à demi-collier – Arremon semitorquatus
 Tohi à dos vert – Arremonops chloronotus
 Tohi à face blanche – Melozone biarcuata
 Tohi à face noire – Atlapetes melanopsis
 Tohi à flancs roux – Pipilo erythrophthalmus
 Tohi à gorge blanche – Melozone albicollis
 Tohi à grands pieds – Pezopetes capitalis
 Tohi à joues grises – Atlapetes canigenis
 Tohi à miroir – Atlapetes latinuchus
 Tohi à nuque brune – Arremon brunneinucha
 Tohi à nuque claire – Atlapetes pallidinucha
 Tohi à nuque rousse – Atlapetes rufinucha
 Tohi à queue verte – Pipilo chlorurus
 Tohi à raies vertes – Arremon virenticeps
 Tohi à tête blanche – Atlapetes albiceps
 Tohi à tête noire – Arremon atricapillus
 Tohi à tête olive – Atlapetes flaviceps
 Tohi à tête rayée – Arremon torquatus
 Tohi à tête rousse – Atlapetes fulviceps
 Tohi à ventre roux – Atlapetes nationi
 Tohi ardoisé – Atlapetes schistaceus
 Tohi bridé – Atlapetes leucopis
 Tohi citrin – Atlapetes citrinellus
 Tohi d'Abeillé – Arremon abeillei
 Tohi d'Abert – Melozone aberti
 Tohi d'Oaxaca – Aimophila notosticta
 Tohi de Blanca – Atlapetes blancae
 Tohi de Cabanis – Melozone cabanisi
 Tohi de Californie – Melozone crissalis
 Tohi de Forbes – Atlapetes forbesi
 Tohi de Kiener – Melozone kieneri
 Tohi de Schlegel – Arremon schlegeli
 Tohi de Seebohm – Atlapetes seebohmi
 Tohi de Terborgh – Atlapetes terborghi
 Tohi de Tocuyo – Arremonops tocuyensis
 Tohi demi-roux – Atlapetes semirufus
 Tohi des canyons – Melozone fusca
 Tohi des Santa Marta – Atlapetes melanocephalus
 Tohi des tépuis – Atlapetes personatus
 Tohi du Sao Francisco – Arremon franciscanus
 Tohi grisonnant – Atlapetes pallidiceps
 Tohi jaune-vert – Pselliophorus luteoviridis
 Tohi leucoptère – Atlapetes leucopterus
 Tohi ligné – Arremonops conirostris
 Tohi lysure – Arremon castaneiceps
 Tohi masqué – Arremon crassirostris
 Tohi mélanien – Atlapetes melanolaemus
 Tohi moustachu – Atlapetes albofrenatus
 Tohi olive – Arremonops rufivirgatus
 Tohi oreillard – Melozone leucotis
 Tohi rougeaud – Atlapetes rufigenis
 Tohi roussâtre – Aimophila rufescens
 Tohi silencieux – Arremon taciturnus
 Tohi sombre – Atlapetes fuscoolivaceus
 Tohi tacheté – Pipilo maculatus
 Tohi tricolore – Atlapetes tricolor

Noms divers 
Liste alphabétique des noms vernaculaires ou des noms vulgaires dont l’usage est attesté. 
Note : Cette liste est variable selon les usages. Certaines espèces ont plusieurs noms et, les classifications évoluant encore, les noms scientifiques ont peut-être un autre synonyme valide.

 Tohi brun – voir Tohi des canyons
 Tohi à collier noir - voir Tohi à collier
 Tohi à collier gris - voir Tohi à raies vertes
 Tohi noir - voir Tohi à cuisses jaunes
 Tohi à face noire - voir Tohi d'Abert
 Tohi à gorge noire - voir Tohi d'Abert
 Tohi aux yeux rouges - voir Tohi à flancs roux
 etc.

Dans le langage courant, certains de ces oiseaux sont aussi appelés atlapetes, bruant ou arremon.

Notes et références 

Nom d'oiseau ambigu